Râul Ursu se poate referi la:

 Ursu - afluent al râului Săgagea
 Ursu - afluent al râului Bărbat
 Ursu - afluent al râului Ilișoara Mare
 Ursu - afluent al râului Jiului de Vest
 Ursu - afluent al râului Schitu
 Ursu - afluent al râului Slănic

Următoarele cursuri de apă au denumiri apropiate:
 Ursul
 Ursa
 Ursasca
 Urseasca
 Ursul Mare
 Ursul Mic
 Râul Ursului
 Râul Urșani

Nume compuse:
 Râul Cotu Ursului
 Râul Culcușu Ursului
 Râul Gruiu Ursului
 Râul Izvorul Ursului
 Râul Padina Ursului
 Râul Scocul Ursului

Vezi și 
 Ursu (dezambiguizare)

 Pârâul Ursului (dezambiguizare)
 Râul Ursoaia (dezambiguizare)
 Râul Valea Ursului (dezambiguizare)

Toponime românești